Mega Sport é uma fabricante de equipamentos de  futebol.Sua sede está localizada em Porto Alegre.

Clubes fornecidos 
  Canoas
  Cruzeiro de Porto Alegre
  São José
  Veranópolis
  Brasil de Farroupilha
  Sport Club São Paulo
  Club Atlético Juventud de Las Piedras
  Esporte Clube Guarani

Equipamentos esportivos
Empresas de artigos esportivos do Brasil
Empresas de Porto Alegre